Kasemets ist der Familienname folgender Personen:

 Tõnis Kasemets (* 1974), estnisch-US-amerikanischer Autorennfahrer
 Udo Kasemets (1919–2014), kanadischer Komponist